Le terme Assinica peut se référer à:

Toponymie

 Lac Assinica, un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Réserve faunique Assinica, une réserve de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Rivière Assinica, un cours d'eau de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.